Maria Gräfnings (ur. 29 października 1985 w Falun) – szwedzka biegaczka narciarska, zawodniczka klubu Falun Borlänge SK.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się w 5 stycznia 2003 roku, podczas zawodów juniorskich w szwedzkiej Åsarnie, gdzie zajęła 5. miejsce na dystansie 5 km stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutowała 7 marca 2006 roku w Borlänge, w spricie stylem dowolnym zajęła 43. miejsce. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła podczas Pucharu Świata w szwedzkim Gällivare, gdzie na dystansie 10 km stylem dowolnym zajęła 28. miejsce.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Gräfnings nigdy nie stała na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2014/2015

FIS Worldloppet Cup (FIS Marathon Cup)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2017: 2.
 sezon 2018: 2.
 sezon 2019: 1.

Miejsca na podium

Bibliografia 
 

Szwedzcy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1985